Byt může být:

 byt (příbytek) – část domu, místnost nebo několik místností určených k bydlení
 letní byt

v kultuře
 Byt (film, 1960) – americké romantické filmové drama z roku 1960, režie Billy Wilder
 Byt (film, 1968) – československý krátký animovaný film z roku 1968
 Byt (film, 2010) – film z Bollywoodu, anglicky Apartment, thiller z roku 2010
 Letní byt (kniha) – román polského spisovatele Piotra Pazińského

Externí odkazy